Балтийский сельсовет — упразднённое муниципальное образование в составе Курcкого района Ставропольского края.

Административный центр — посёлок Балтийский

География 
Сельское поселение находится на юго-западе Курского района. На западе граничит с землями Прохладненского района Кабардино-Балкарии, на юге с землями Моздокского района Северной Осетии.

История 
С 16 марта 2020 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 9-кз, все муниципальные образования Курского муниципального района были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Курский муниципальный округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Состав сельского поселения

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Курского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году